Schiel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schiel (1858–1903), deutscher Offizier, Farmer und Burenkommandant
 Carl-Heinz Schiel (1922–2018), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager
 Gesine Schiel (* 1976), deutsche Fechterin
 Hannes Schiel (1914–2017), österreichischer Schauspieler
 Hans Schiel (1898–1983), deutscher Maler
 Hubert Schiel (1898–1983), deutscher Theologe, Historiker und Bibliothekar
 Jacob Heinrich Wilhelm Schiel (1813–1889), deutscher Chemiker 
 Otto Schiel (1895–1990), deutscher Generalmajor

Siehe auch:

 NSG Oberst Schiel, Schützenverein
 Sheil